Martin Thomas (né en 1937), homme politique britannique
Martin Thomas (né en 1964), historien britannique
Martin Thomas (né en 1989), céiste français